Friedrich-Engels-Schule steht für:
Friedrich-Engels-Gymnasium (Berlin)
Friedrich-Engels-Schule (Riesa)